Аквилин (Aquilinus) е име на:

 Тит Херминий Аквилин, консул през 506 пр.н.е.
 Спурий Херминий Коритинезан Аквилин, консул 448 пр.н.е.
 Ветий Аквилин, консул 286 г., дядо на Ювенк
 Гай Ветий Аквилин Ювенк, християнски писател по времето на Константин Велики (306–337)
 Луций Невий Аквилин, консул 249 г.; баща на:
 Невий Балбин Аквилин, (легат Karthaginis) и на Луций Невий Флавий Юлиан Тертул Аквилин
 Луций Епидий Титий Аквилин, консул 125 г.
 Луций Титий Плавций Аквилин, консул 162 г.
 Гай Ветий Аквилин, консул или суфектконсул 162 г.
 Квинт Антисций Адвент Постумий Аквилин, суфектконсул 167 г.
 Свети Аквилин от Милано (+ 650)